Dit is een lijst van planetoïden 37301-37400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (37301) - || 2001 CA39|| 13 februari 2001 || LINEAR
|-
| (37302) - || 2001 EG11|| 2 maart 2001 || NEAT
|-
| (37303) - || 2001 EF23|| 15 maart 2001 || Spacewatch
|-
| (37304) - || 2001 EW23|| 15 maart 2001 || NEAT
|-
| (37305) - || 2001 HF55|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (37306) - || 2001 KW46|| 22 mei 2001 || LINEAR
|-
| (37307) - || 2001 LG16|| 13 juni 2001 || NEAT
|-
| (37308) - || 2001 OP16|| 21 juli 2001 || NEAT
|-
| (37309) - || 2001 OX62|| 20 juli 2001 || LONEOS
|-
| (37310) - || 2001 OE107|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (37311) - || 2001 PH28|| 14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (37312) - || 2001 PJ62|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (37313) Paolocampaner || 2001 QC || 16 augustus 2001 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (37314) - || 2001 QP || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37315) - || 2001 QQ16|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37316) - || 2001 QS28|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37317) - || 2001 QT31|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37318) - || 2001 QZ31|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37319) - || 2001 QL37|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37320) - || 2001 QF51|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37321) - || 2001 QX69|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37322) - || 2001 QM76|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37323) - || 2001 QY76|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37324) - || 2001 QN77|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37325) - || 2001 QG78|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37326) - || 2001 QA79|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37327) - || 2001 QG79|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37328) - || 2001 QN99|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37329) - || 2001 QW108|| 23 augustus 2001 || NEAT
|-
| (37330) - || 2001 QN136|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37331) - || 2001 QY138|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37332) - || 2001 QJ140|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37333) - || 2001 QU178|| 27 augustus 2001 || NEAT
|-
| (37334) - || 2001 QW197|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37335) - || 2001 QX268|| 20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (37336) - || 2001 RM || 6 september 2001 || LINEAR
|-
| (37337) - || 2001 RH72|| 10 september 2001 || LINEAR
|-
| (37338) - || 2001 RF93|| 11 september 2001 || LONEOS
|-
| (37339) - || 2001 RQ94|| 11 september 2001 || LONEOS
|-
| (37340) - || 2001 RY120|| 12 september 2001 || LINEAR
|-
| (37341) - || 2001 SO16|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (37342) - || 2001 SA22|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (37343) - || 2001 SG27|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (37344) - || 2001 SS54|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (37345) - || 2001 SV153|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (37346) - || 2001 SU154|| 17 september 2001 || LINEAR
|-
| (37347) - || 2001 SB287|| 22 september 2001 || NEAT
|-
| (37348) - || 2001 SH289|| 27 september 2001 || NEAT
|-
| (37349) - || 2001 SV291|| 17 september 2001 || LONEOS
|-
| (37350) - || 2001 TU19|| 9 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37351) - || 2001 TE36|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37352) - || 2001 TW64|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37353) - || 2001 TG66|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37354) - || 2001 TN107|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37355) - || 2001 TQ116|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37356) - || 2001 TY187|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37357) - || 2001 TD196|| 12 oktober 2001 || NEAT
|-
| (37358) - || 2001 UM10|| 18 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (37359) - || 2001 UM17|| 25 oktober 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (37360) - || 2001 UZ24|| 18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37361) - || 2001 UW46|| 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37362) - || 2001 UM65|| 18 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37363) - || 2001 UU94|| 19 oktober 2001 || NEAT
|-
| (37364) - || 2001 UW118|| 22 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37365) - || 2001 UG153|| 23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37366) - || 2001 UZ157|| 23 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (37367) - || 2001 VC || 6 november 2001 || NEAT
|-
| (37368) - || 2001 VR || 7 november 2001 || LINEAR
|-
| (37369) - || 2001 VV || 6 november 2001 || LINEAR
|-
| (37370) - || 2001 VM9 || 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (37371) - || 2001 VR27|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (37372) - || 2001 VF33|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (37373) - || 2001 VM34|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (37374) - || 2001 VA37|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (37375) - || 2001 VY39|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (37376) - || 2001 VD42|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (37377) - || 2001 VP46|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (37378) - || 2001 VU76|| 12 november 2001 || LINEAR
|-
| (37379) - || 2001 VP92|| 15 november 2001 || LINEAR
|-
| (37380) - || 2001 VF94|| 15 november 2001 || LINEAR
|-
| (37381) - || 2001 VZ119|| 12 november 2001 || LINEAR
|-
| (37382) - || 2001 VR120|| 12 november 2001 || LINEAR
|-
| (37383) - || 2001 VM122|| 13 november 2001 || NEAT
|-
| (37384) - || 2001 WU1 || 18 november 2001 || LINEAR
|-
| (37385) - || 2001 WP27|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (37386) - || 2001 WG29|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (37387) - || 2001 WT29|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (37388) - || 2001 WJ36|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (37389) - || 2001 WR38|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (37390) - || 2001 WL49|| 30 november 2001 || J. V. McClusky
|-
| (37391) Ebre || 2001 XB || 1 december 2001 || J. Nomen
|-
| (37392) Yukiniall || 2001 XP6|| 10 december 2001 || T. Pauwels, H. M. J. Boffin
|-
| (37393) - || 2001 XF24|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (37394) - || 2001 XK24|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (37395) - || 2001 XJ30|| 11 december 2001 || LINEAR
|-
| (37396) - || 2001 XM42|| 9 december 2001 || LINEAR
|-
| (37397) - || 2001 XP47|| 9 december 2001 || LINEAR
|-
| (37398) - || 2001 XY49|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (37399) - || 2001 XO61|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (37400) - || 2001 XG67|| 10 december 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten